Мая́чный — топоним в России:

 Маячный — село в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан.
 Маячный — посёлок в Кувандыкском районе Оренбургской области.
 Маячный — мыс на острове Шкота.
 Маячный — мыс на полуострове Камчатка.
 Маячный — остров в Выборгском заливе.
 Маячный — остров в Онежском озере.